gróf széki Teleki Sándorné kölcsei Kende Júlia (1864–1937) író, "Szikra".
Kende Júlia (1951) filmvágó